Piotr Wróblewski (ur. 10 grudnia 1935 w Stacji Brzostowica, zm. 5 marca 2023) – polski językoznawca, tłumacz i bibliotekarz, dr hab.

Życiorys 
22 lutego 1977 obronił pracę doktorską O prozie Brunona Schulza. Analiza stylistyczno-językoznawcza, 20 kwietnia 1999 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. Został zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie.

Przypisy 

Polscy językoznawcy
Polscy tłumacze
Polscy bibliotekarze
Wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku
Wykładowcy uczelni w Warszawie
Urodzeni w 1935
Zmarli w 2023